Paul Faucher (1898-1967), écrivain et éditeur français
 Paul Faucher (1920-2007), sauteur en longueur français

Voir aussi 

 Paul de Faucher (1840-1907), érudit français